29 может означать:
 29 — натуральное число.
 «29» — восьмой студийный альбом альт-кантри певца Райана Адамса.

Хронология 
 29 год до н. э.
 29 год

См. также 
 XXIX век до н. э. 
 XXIX век